Георгий Николаевич Конев (1912—1942) — Гвардии подполковник Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Георгий Конев родился 25 мая 1912 года в селе Кардаиловка.

После окончания средней школы работал сначала секретарём сельского совета, затем посыльным фельдъегерской связи районного отдела ОГПУ. В 1931 году Конев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1936 году он окончил Одесскую военную авиационную школу пилотов. Участвовал в боях японо-китайской войны. С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Член ВКП(б)/КПСС с 1940 года.

К декабрю 1942 года гвардии подполковник Георгий Конев командовал 21-м гвардейским истребительным авиаполком 240-й истребительной авиадивизии 6-й воздушной армии Северо-Западного фронта. 30 декабря 1942 года в районе села Ольховец Гатчинского района Ленинградской области он принял бой с превосходящими силами противника, сбив два вражеских самолёта, но и сам при этом погиб. За время своего участия в боях Конев совершил  вылетов, принял участие в  боях, сбив  самолётов лично и ещё  составе группы.

Похоронен в деревне Кузьминское  Новгородской области.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» гвардии подполковник Георгий Конев посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
 Также был награждён орденом Ленина и четырьмя орденами Красного Знамени.

Память 
 В честь Конева был назван истребитель «Ла-5ФН», построенный на средства его дяди. На этом истребителе летали и одержали ряд воздушных побед Герои Советского Союза Иван Кожедуб, Кирилл Евстигнеев и Павел Брызгалов.

Примечания

Литература 
 
 Советские асы 1941—1945 / Автор-составитель М. Ю. Быков. — М.: Яуза Эксмо, 2008.

Ссылки 

Члены КПСС
Участники Японо-китайской войны (1937—1945)
Лётчики Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны